District Saldus, een voormalig district in het westen van Letland, in de historische regio Koerland
 Saldus novads, een gemeente in Koerland in het westen van Letland
 Saldus (landelijk gebied), een landelijk gebied in Koerland in het westen van Letland in de gelijknamige gemeente 
 Saldus (stad), een stad in Koerland in het westen van Letland in de gelijknamige gemeente